Papa Joan V (?-686) (Antioquia - Roma, 686), Papa de l'Església Catòlica del 685 al 686.
 Patriarca Joan V, patriarca de Constantinoble (669-675) 
 Joan V Paleòleg (1332-1391), emperador romà d'Orient
 Joan V l'Anglòfil o Joan V de Bretanya (1339-1399), duc de Bretanya
 Joan V de Portugal (1689-1750), rei de Portugal
 Joan V d'Harcourt (? - 1356), comte d'Aumale, segon comte d'Harcourt, vescomte de Châtellerault i senyor d'Aarschot al Brabant